Русскоязы́чные (русскоговоря́щие, русофо́ны) — люди, использующие русский язык в качестве родного.

Этот термин также используется в более специализированном значении — для обозначения людей, чья культура связана с русским языком, независимо от этнической или территориальной принадлежности. Среди русскоязычного населения, помимо русских, особенно много азербайджанцев, армян, белорусов, грузин, евреев, казахов, курдов, татар, украинцев, а также потомков смешанных браков русских (или русскоязычных) с казахами, латышами, литовцами, украинцами, и другими.

Самой большой русскоязычной страной является Россия — родина русского языка. Во многих близлежащих странах, входивших ранее в состав Советского Союза, есть значительные русскоязычные сообщества. В Белоруссии, Казахстане и Киргизии, а также в частично признанных Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии русский язык является вторым государственным или одним из официальных. В Таджикистане русский язык имеет статус языка межнационального общения, а в Узбекистане используются в официальном документообороте (наряду с узбекским), и значительное количество жителей владеет русским языком. На Украине, в Молдавии, Латвии и Эстонии некоторая часть населения владеет русским языком. Русским, в той или иной степени, владеет население Армении, Азербайджана, Грузии и Туркменистана, Литвы .

В Израиле русский язык является третьим по значимости после государственных иврита и арабского. Русскоязычные иммигрантские общины существуют в различных частях США, Канады, КНР, Германии, Греции.

Общее количество русскоязычных во всём мире по оценке 1999 года — около 167 млн, ещё около 110 млн человек владеют русским языком как вторым.

По заявлениям МИД РФ, в прибалтийских странах отмечается дискриминация русскоязычного населения, например, в Эстонии и Латвии. В вышеупомянутых странах считают, что «так называемая дискриминация есть ничто иное как политическая риторика».

См. также 

 Русская диаспора
 Русский мир (общность)
 Русский язык как иностранный
 Диалекты русского языка
 Русский мир (фонд)
 Шала-казахи
 Русский язык Одессы
 Диалект духоборов Канады
 Суржик
 Трасянка

 Балачка
 Немецкоговорящие страны
 Лузофоны
 Англофоны
 Испанидад
 Франкофоны
 Италофония
 Нидерландский языковой союз
 Румынофония

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычные, а не только русские. 2008 год. // Демоскоп Weekly
 Проблемы статуса русского языка в странах СНГ. 2008 год. // Демоскоп Weekly
 Русскоязычные. Сравнительный анализ перспектив сохранения русскоязычной среды в Германии, Латвии, Эстонии и Румынии // Демоскоп Weekly
 Для русских за рубежом назначен «день икс» // РИА Новости, 1 мая 2019

Русский язык